Gumilla är ett släkte av insekter. Gumilla ingår i familjen vattenrovsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vattenrovsländor
Gumilla